Лейтаун — железнодорожная станция, открытая 25 мая 1844 года и обеспечивающая транспортной связью одноимённую деревню и деревню Беттистаун в графстве Мит, Республика Ирландия.

Примечания

Ссылки 
 Laytown - галерея фотографий станции на EireTrains

Станции Iarnród Éireann в графстве Мит
Железнодорожные станции в графстве Мит
Железнодорожные станции, открытые в 1844 году